Kojetice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Kojetice, comune del distretto di Mělník, in Boemia Centrale
Kojetice, comune del distretto di Třebíč, nella regione di Vysočina